Сезон Формулы-1 1972 года — 23-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 23 января по 8 октября и состоял из 12 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок.

События чемпионата

Расписание чемпионата

Результаты

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Эмерсон Фиттипальди

|align="right"|61
|-
! 2
|  Джеки Стюарт

|

|align="right"|45
|-
! 3
|  Денни Халм

|align="right"|39
|-
! 4
|  Жаки Икс

|align="right"|27
|-
! 5
|  Питер Ревсон

|

|

|

|align="right"|23
|-
! 6
|  Франсуа Север

|align="right"|15
|-
! 7
|  Клей Регаццони

|
|

|align="right"|15
|-
! 8
|  Майк Хэйлвуд
|

|

|align="right"|13
|-
! 9
|  Ронни Петерсон

|align="right"|12
|-
! 10
|  Крис Эймон

|align="right"|12
|-
! 11
|  Жан-Пьер Бельтуаз
|

|align="right"|9
|-
! 12
|  Марио Андретти

|
|
|
|
|
|

|

|align="right"|4
|-
! 13
|  Хоуден Генли

|
|

|align="right"|4
|-
! 14
|  Брайан Редман
|
|
|

|

|

|
|
|

|align="right"|4
|-
! 15
|  Грэм Хилл

|align="right"|4
|-
! 16
|  Андреа де Адамик

|align="right"|3
|-
! 17
|  Карлос Ройтеман

|
|

|align="right"|3
|-
! 18
|  Карлус Пасе
|

|align="right"|3
|-
! 19
|  Тим Шенкен

|align="right"|2
|-
! 20
|  Артуро Мерцарио
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|1
|-
! 21
|  Питер Гетин

|

|

|align="right"|1
|-
! 22
|  Вилсон Фиттипальди
|
|

|align="right"|0
|-
! 23
|  Ники Лауда

|align="right"|0
|-
! 24
|  Патрик Депайе
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 25
|  Хельмут Марко

|

|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! 26
|  Майк Бёттлер
|
|

|align="right"|0
|-
! 27
|  Анри Пескароло

|

|

|align="right"|0
|-
! 28
|  Дэйв Уокер

|
|

|align="right"|0
|-
! 29
|  Джоди Шектер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 30
|  Рольф Штоммелен
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! 31
|  Рейне Виселль

|

|

|

|

|align="right"|0
|-
! 32
|  Сэм Поузи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 33
|  Нанни Галли
|
|
|
|

|

|
|
|align="right"|0
|-
! 34
|  Скип Барбер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"|0
|-
! 35
|  Джон Лав
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Дэйв Чарлтон
|

|
|
|

|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Дерек Белл
|
|
|
|
|
|
|

|

|

|align="right"|0
|-
! -
|  Алекс Солер-Роиг

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Джеки Оливер
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Франсуа Миго
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Джон Сертис
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|align="right"|0
|-
! -
|  Билл Брэк
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"|0

Кубок конструкторов

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk

Сезоны Формулы-1